В Соединённых Штатах насчитывается шесть округов с названием Стивенс:

 округ '''Стивенс''' () — штат Вашингтон
 округ '''Стивенс''' () — штат Джорджия
 округ '''Стивенс''' () — штат Канзас
 округ '''Стивенс''' () — штат Миннесота
 округ '''Стивенс''' () — штат Оклахома
 округ '''Стивенс''' () — штат Техас